Гран-при Монако 1974 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 26 мая 1974 года на трассе Монте-Карло.

Первый ряд стартового поля завоевали две «Феррари». На старте у квалифицировавшегося четвёртым Патрика Депайе возникли проблемы с двигателем и он был вынужден стартовать с последнего места. На первом круге произошло столкновение Денни Халма и Жана-Пьера Бельтуаза, спровоцировавшее массовый завал, в котором получили повреждения и сошли ещё пять автомобилей. Лидерство захватил Клей Регаццони, за которым ехал Ники Лауда. На следующих кругах произошли ещё четыре аварии: Ханс-Йоахим Штук после столкновения с Хантом разбил свою машину в повороте «Казино» и сломал палец, Верн Шуппан и Франсуа Миго вылетели с трассы, а Ройтеман въехал в Ронни Петерсона после того, как последний допустил ошибку в повороте «Раскасс».

После пятого круга на трассе осталось только 14 из 25 стартовавших машин. На 21 круге Лауда захватил лидерство после разворота Регаццони, но через десять кругов на автомобиле австрийца отказало зажигание и он сошёл. Гонку возглавил Ронни Петерсон, который сумел довести свой «Лотус» до первого места на финише. Финишировавший третьим Жан-Пьер Жарье завоевал единственный подиум в сезоне для себя и своей команды «Шэдоу».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-20 Клей Регаццони

21-32 Ники Лауда

33-78 Ронни Петерсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако